Desmodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Desmodasys ingår i familjen Turbanellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Desmodasys